Новороссийский проезд:

Россия 

 Новороссийский проезд — проезд в Краснодаре
 Новороссийский проезд — проезд в Ставрополе

Украина 

 Новороссийский проезд — проезд в Мариуполе Донецкой области

См. также 

 Новороссийская улица
 Новороссийское шоссе
 Новороссийский переулок
 Новороссийский тупик — тупик в Мариуполе Донецкой области
 Новороссийская площадь